Hämnaren kan bsyfta på:

Serier
  Hämnaren (tecknad serie) – en tecknad äventyrsserie

Böcker
 Hämnaren (roman) – en roman av Frederick Forsyth

Filmer
 Hämnaren (film, 1915) – en svensk film från 1915
 Hämnaren (film, 1944) – en amerikansk filmen från 1944, originaltiteln The Lodger